Cryptothecia — рід білувато-зеленявих лишайників родини Arthoniaceae. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
До роду Cryptothecia відносять 109 видів:

Примітки

Джерела 
 Stirton, J. 1877. Descriptions of recently discovered lichens. Proceedings of the Philosophical Society of Glasgow. 10:156-164 - P.164

Роди грибів